Дисен-ам-Аммерзе () — община в Германии, в земле Бавария. Расположена на берегу озера Аммерзе.

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Ландсберг-на-Лехе.  Население составляло 10 294 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 82,64 км². Официальный код  —  09 1 81 114.

Население

См. также 
 Монастырь Диссен

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баварии